Лойен () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Лойен, Лен (род. 1947) — нидерландский футбольный тренер.
 Лойен, Хенк (1939—2017) — нидерландский футболист.
 Лойен, Ян (1930—2005) — нидерландский футболист.